Сен-Ілер-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Ілер-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда